Amyne Hassam Ismail, né le  à Madagascar, est un dirigeant d'entreprise franco-malgache, d'origine indienne. Depuis 1998, il est directeur général de la société malgache Unima, spécialisée dans la pêche et l'aquaculture.

Biographie 
Amyne Hassam Ismail est le fils d'Aziz Hassam Ismail, cofondateur de la société de textile La Cotonnière d'Antsirabe (Cotona), puis de la société d'aquaculture et de pêche à la crevette Unima, établie à Madagascar. Diplômé de l'ESSEC, une école de commerce parisienne, il rejoint en 1989 son père sur la Grande Île pour travailler comme contrôleur de gestion au sein de l'entreprise familiale Unima, dans laquelle l'Etat malgache possède des participations.

Amyne H. Ismail opère plusieurs levées de fonds pour transformer Unima en filière intégrée de la production crevettière et succède à son père à la direction générale d'Unima en 1998. Il développe notamment un centre de domestication et de sélection de géniteurs de crevettes, un centre de conditionnement et de cuisson en France, et inaugure la deuxième ferme aquacole d'Unima à Besalampy.

Engagements environnementaux 
Sous l'impulsion d'Amyne H. Ismail, Unima s'engage dans un partenariat avec WWF pour la protection de l'environnement, renouvelé plusieurs fois par la suite et toujours en vigueur. Ce partenariat s’est notamment traduit par des actions de préservation des forêts et de la mangrove, avec 2,7 millions d’arbres plantés.

Amyne H. Ismail a de plus sollicité Jean-Marc Jancovici dès le lancement de l’outil de bilan carbone développé par ce dernier, faisant d’Unima l’une des premières entreprises dans le monde à bénéficier d’une comptabilité carbone. Un second bilan carbone, effectué en 2020, a conclu à une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre entre les deux exercices, conduisant Jean-Marc Jancovici à ce commentaire : « Ce n’est pas la situation la plus courante parmi les clients de Carbone 4. Et nous sommes sûrs qu’il reste beaucoup de possibilités d’action ! ».

Notes et références

Voir aussi

Pages connexes 
 Unima
 Économie de Madagascar

Liens externes 

Naissance en novembre 1965
Naissance à Madagascar
Élève de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales
Chef d'entreprise français
Personne citée dans le scandale des Panama Papers
Personnalité malgache du monde des affaires